Madonna Medici (Filippo Lippi)
Madonna Medici (Michelangelo)
Madonna Medici (Rogier van der Weyden)